Kovács Gábor (1854–1916) főgimnáziumi tanár, igazgató
 Kovács Gábor (1856–?) községi jegyző, anyakönyvvezető
 Kovács Gábor (1883–1920) közgazdász, egyetemi tanár
 Kovács Gábor (1841–1882) prímás, József kir. herceg udvari zenésze
 Kovács Gábor (1929–) orvosprofesszor, Szeged díszpolgára
 Kovács Gábor (1932–2021) tanár, országgyűlési képviselő
 Kovács Gábor (1939–) vegyészmérnök
 Kovács Gábor (1941–) erdőmérnök
 Kovács Gábor (1951–) madarász, agrármérnök, természetvédő
 Kovács Gábor (1952–) cselgáncsozó, edző, sportvezető
 Kovács Gábor (1955–) filmproducer, színész
 Kovács Gábor (1955–) könyvkiadó, író, újságíró
 Kovács Gábor (1957–) bankár, műgyűjtő mecénás, a KOGART alapítója
 Kovács Gábor (1961?–) muzsikus, hangszerkészítő és -gyűjtő, zeneszerző, szövegíró
 Kovács Gábor (1966–) furulyás, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar karvezetés tanára és vegyeskarának vezetője, a szegedi Al Fresco régizene Együttes és a "… Canticum Novum" kamarakórus alapítója és művészeti vezetője
 Kovács Gábor (1969) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Rehabilitációs foglalkoztatási főreferense, regionális ügyvezetője
 Kovács Gábor (1974–) búvárúszó
 Kovács Gábor (1978–) labdarúgó-játékvezető
 Kovács Gábor (1980–) labdarúgó-játékvezető
 Kovács Gábor (1987–) labdarúgó, a Paks, a Vasas játékosa
 Kovács Gábor (1987–) labdarúgó, a ZTE játékosa
 Kovács Gábor (1989–) vízilabdázó, a ZF-Eger játékosa

Hasonló nevűek
Kovács Gábor Attila (1981–) rendező, forgatókönyvíró
Kovács Gábor Dénes (1966–) színész-pedagógus, szakíró, a Gór Nagy Mária Színitanoda igazgatója
Kovács Gábor Csongor orvos, a Jahn Ferenc Kórház orvos-igazgatója